Gringo steht für

 Gringo, Bezeichnung in spanischsprachigen Ländern für bestimmte Ausländer
 Spiller Mattei, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gringo
 Gringo (Rapper), deutscher Rapper und Schauspieler

Filme:
 Drei gegen Sacramento, Originaltitel Gringo, spanisch-italienischer Western (1963)
 El Gringo, US-amerikanischer Actionfilm (2012)
 Gringo (2018), US-amerikanische Kriminalkomödie

Siehe auch:
 Baby Rasta y Gringo (Reggaeton-Duo aus Puerto Rico)
 Sie nannten ihn Gringo